Eredivisie (1992/1993) była 36. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feyenoord. Tytuł króla strzelców zdobył Dennis Bergkamp, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 26 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1993 w Holandii
1992 w Holandii